Serie B i fotboll 1968/1969 innebar att Lazio, Brescia och Bari gick till Serie A.

Slutställning

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1968 i Italien
1969 i Italien
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968/1969